Вайда — рід рослин родини Капустяні.
 Вайда () — місто в Німеччині.
 Вайда () — село у повіті Біхор в Румунії.
 Вайда-Кемераш () — село у повіті Клуж в Румунії.

Вайда — українське, польське, угорське прізвище.

 Анджей Вайда (1926 — 2016) — польський кінорежисер.
 Арпад Вайда (1896 — 1967) — угорський шахіст.
 Аттіла Вайда (1983) — угорський веслувальник, олімпійський чемпіон.
 Богдан Вайда (1965 — 2014) — учасник Євромайдану, герой Небесної сотні.
 Габор Вайда (1944) — український радянський футболіст угорського походження, воротар.
 Казімєж Вайда — польський актор, виконавець пісні «Тильку ві Львові».
 Лешек Вайда (1927 — 2015) — польський сценограф, художник.
 Патрик Вайда (1988) — польський хокеїст, захисник.
 Степан Вайда (1922 — 1945) — український та чехословацький військовик, Герой Радянського Союзу
 Вайда Тарас Степанович (нар. 10.03.1967) — український науковець, доцент.
 Шандор Вайда ( 1991) — український футболіст угорського походження, півзахисник клубу «Бальмазуйварош».

Див. також 
 Александру Вайда-Воєвод (1872 — 1950) — румунський політичний діяч, прем'єр-міністр Румунії.

Українські прізвища
Польські прізвища
Угорські прізвища